De 20e editie van de UEFA Cup werd in een volledig Italiaanse finale gewonnen door Inter Milan, die de heenwedstrijd won met 2-0, de terugwedstrijd werd door AS Roma gewonnen maar de 1-0 volstond niet voor een overwinning in de UEFA Cup. Voor het eerst in 5 seizoenen was er opnieuw een Engels team van de partij, de Engelse clubs werden 5 seizoenen van Europees voetbal verbannen wegens het Heizeldrama. Er mocht wel maar 1 club deelnemen aan de UEFA Cup, voorheen waren er dat meestal 4.

Eerste ronde

Tweede ronde

Derde ronde

Kwartfinale

Halve finale

Finale

Externe links
Official Site
Results at RSSSF.com

UEFA Cup
Europacupvoetbal 1990/91